

Kamphuis
 Barend Kamphuis (1950), hoogleraar, predikant en theoloog
 Bart Kamphuis (1964), journalist
 Carla Kamphuis-Meijer (1957), beeldhouwster
 Esmé Kamphuis (1983), atlete en bobsleester
 Gerart Kamphuis (1953), kunstschilder
 Harry Kamphuis (1943-2022), burgemeester en politicus
 Jaap Kamphuis (1921-2011), hoogleraar, predikant en theoloog
 Jochem Kamphuis (1986), voetbalscheidsrechter
 Marco Kamphuis (1966), schrijver
 Marie Kamphuis (1907-2004), schrijfster
 Martine Kamphuis (1963), schrijfster
 Michaela Kamphuis (1989), actrice

Oude Kamphuis
 Niels Oude Kamphuis (1977), voetballer

Overige
 Arrest Nationaal Grondbezit/Kamphuis, arrest van de Nederlandse Hoge Raad